Stüben steht für:
 Stüben, Gemeindeteil der Stadt Kronach im Landkreis Kronach (Oberfranken, Bayern)

Personen:
 Jens Stüben (* 1952), deutscher Germanist
 Joachim Stüben (* 1959), deutscher Kirchenhistoriker
 Peter E. Stüben (* 1953), deutscher Philosoph und Entomologe